Figuración puede referirse a:
 El sentido figurado o lenguaje figurado.
 Las artes figurativas.
 El arte figurativo, el arte que, al contrario que el arte abstracto, se define por la representación de figuras.
 La imaginación (acción de figurarse algo).
 La figuración (sociología).
 La figuración (música).
 La neofiguración, movimiento artístico de la segunda mitad del sigloXX.
 El realismo figurativo, tendencia pictórica desarrollada en la segunda mitad del sigloXX.
 «Figuración (canción)», canción de Luis Alberto Spinetta grabada por el grupo argentino de rock, Almendra.